Ноге́йра () — португальская фамилия и топоним.

Населённые пункты в Португалии 
 Ногейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага
 Ногейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса
 Ногейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу
 Ногейра — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу
 Ногейра — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Вила-Реал
 Ногейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту, является составной частью муниципалитета Лозада
 Ногейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту, является составной частью муниципалитета Майа
 Ногейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу

Составные названия 
 Ногейра-да-Монтанья — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал. 
 Ногейра-да-Режедора — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру. 
 Ногейра-де-Рамуин — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия.
 Ногейра-ду-Краву — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру
 Ногейра-ду-Краву — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра
 Сан-Криштован-де-Ногейра — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.

Персоналии 
 Ногейра, Ариэл (род. 1910) — бразильский футболист.
 
 Ногейра, Жуан (род. 1988) — бразильский боксёр.
 Ногейра, Луис (род. 1985) — бразильский боец ММА.
 Ногейра, Лукас (род. 1992) — бразильский профессиональный баскетболист.
 Гуларт Ногейра, Флорентину (1924—2015) — португальский поэт и крайне правый политик.